

Toponymes 
 Hyèvre-Paroisse, commune française du Doubs 
 La Grande-Paroisse, commune française de Seine-et-Marne
 Maizières-la-Grande-Paroisse, commune française de l'Aube

Homonymie de toponyme